10-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2000/01 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом впервые стал «Шериф» из Тирасполя.

Итоговая таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesm/mold01.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Молдавии в 2001 году
Спорт в Молдавии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001